Fernholm ist der Name von

 Daniel Fernholm (* 1983), schwedischer Eishockeyspieler
 Stefan Fernholm (1959–1997), schwedischer Diskuswerfer